Dominico Lorenzo Ponziani (Modena, 9 november 1719 – aldaar, 15 juli 1798) was een priester en een schaker.

Ponziani kwam in 1769 met een schaakboek aandragen waarvan de schrijver onbekend was. In 1820 werd dit boek in het Engels vertaald onder de titel The incomparable game of Chess. Ponziani heeft de Ponzianiopening op zijn naam staan met de zetten: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3
 
Ponziani,Domonico